Лихтман:

 Лихтман, Алексей Евгеньевич (1972—2016) — нидерландский физик, сын Е. П. Лихтмана. 
 Лихтман, Аллан (род. 1947) — американский историк и политолог.
 Лихтман, Евгений Пинхасович (род. 1946) — российский физик, лауреат премии имени И. Е. Тамма.
 Лихтман, Морис Моисеевич (, 1887—1948) — американский композитор и пианист, музыкальный педагог, член эзотерического круга Рерихов.